Bartolomeo Cesi (1556-1629), peintre italien baroque des , appartenant à l'école bolonaise ;
 Bartolomeo Cesi (1566-1621), cardinal italien de la fin du  et du début du  ;
 Carlo Cesi (1622-1682), graveur et peintre italien ;
 Federico Cesi (1500-1565), cardinal italien ;
 Federico Cesi (1585-1630), naturaliste italien ;
 Paolo Emilio Cesi (1481-1537), cardinal italien ;
 Pierdonato Cesi (1521-1586), cardinal italien, créé par le pape Pie V (1570) ;
 Pierdonato Cesi (1583-1656), cardinal italien, créé par le pape Urbain VIII (1641).

Voir aussi 
 CESI